Алтин-Топкан — родовище поліметалічних руд в Узбекистані
 Алтин-Топкан — селище міського типу в Таджикистані, Согдійський вілоят